Аль-Касім аль-Мансур, Аль-Мансур аль-Касім аль-Іяні (араб. القاسم بن علي العياني‎; 922 або 928 – 11 липня 1003) – єменський імам держави зейдитів. 
 Аль-Мутаваккіль аль-Касім, Аль-Мутаваккіль аль-Касім бін аль-Хасан (араб. المتوكل القاسم بن الحسين‎; помер 23 квітня 1727) – імам Ємену, онук імама Ахмада аль-Магді. 
 Аль-Мухтар аль-Касім, Аль-Мухтар аль-Касім (араб. المختار القاسم‎; помер 956) – імам зейдитської держави у Ємені. \
 Аль-Мансур аль-Касім, Аль-Мансур аль-Касім бін Мухаммед (араб. القاسم بن محمد بن القاسم‎; 13 листопада 1559 – 19 лютого 1620) — імам Зейдитської держави у Ємені. 
 Яхая бен аль-Хусейн бен аль-Касім ар-Рассі (Яхая, син Хусейна, онук Касіма, родом з ар-Рассі) ; 859, Медіна - † 19.08.911, Саада, Ємен) - релігійний і політичний лідер на Аравійському півострові наприкінці IX - на початку X століття.
 Аль-Касім аль-Мамун (*965 —1035) — 8-й халіф Кордови у 1018—1021 та 1022—1023 роках.